

Cinema 
La grande barriera (The Barrier) – film del 1937 diretto da Lesley Selander
La grande barriera  – film del 1956 diretto da Achille Bolla

Teatro 
 La grande barriera (The Great Divide) – opera teatrale di William Vaughn Moody del 1906

Televisione 
La grande barriera (Barrier Reef) – serie televisiva australiana del 1971